

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 30
 Zagumnie – część miasta Rzeszów
 Zagumnie – część miasta Sułkowice
 Zagumnie – część wsi Krzywowólka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze 
 Zagumnie – część wsi Dąbrowica w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Zagumnie – część wsi Płusy w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol 
 Zagumnie – część wsi Luciejów w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek
 Zagumnie – część wsi Kępie w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów
 Zagumnie – część wsi Racławice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice 
 Zagumnie – część wsi Chojnik w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Zagumnie – część wsi Wola Stróska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Zagumnie – część wsi Suchoraba w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice 
 Zagumnie – część wsi Słotowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Zagumnie – część wsi Wietlin w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Zagumnie – część wsi Lisów w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn 
 Zagumnie – część wsi Łączki Jagiellońskie w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Wojaszówka
 Zagumnie – część wsi Sonina w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
 Zagumnie – część wsi Markowa w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Markowa
 Zagumnie – część wsi Przędzel w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Rudnik nad Sanem
 Zagumnie – część wsi Szklary w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Zagumnie – część wsi Strażów w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne 
 Zagumnie – część wsi Łąka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko 
 Zagumnie – część wsi Trzebownisko w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Zagumnie – część wsi Żabno w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Zagumnie – część wsi Turbia w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Zagumnie – część wsi Chmielów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba 
 Zagumnie – część wsi Krowiarki w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie 
 Zagumnie – część wsi Kidów w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Zagumnie – część wsi Świniary Stare w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Zagumnie – część wsi Słupiec w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice 
 Zagumnie – część wsi Podlesie w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica

Zobacz też 
 Tursko Wielkie-Zagumnie